

Вайтсбург — місто, штат Джорджія
 Вайтсбург — місто, штат Кентуккі